Иванов, Николай Алексеевич:
 Иванов, Николай Алексеевич (1813—1869) — русский учёный, историк, профессор Казанского университета.
 Иванов, Николай Алексеевич (1832—1882) — казанский купец I гильдии, коммерции советник.
 Иванов, Николай Алексеевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 8422; 26 ноября 1850.